

Persone 
 Andrea Bosca – attore italiano
 Giulio Giovanni Bosca – sciatore alpino italiano
 Guglielmo Bosca – sciatore alpino italiano
 Luigi Bosca – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pietro Paolo Bosca – presbitero ed erudito, direttore della Biblioteca Ambrosiana e arciprete del Duomo di Monza

Note

Altro
 Tritone di Boscá – denominazione comune del Lissotriton boscai